Tijl Uilenspiegel - personage uit onder meer de Nederlands-Duitse folklore
 De Legende van Uilenspiegel - roman van Charles de Coster
 Tijl Uilenspiegel (televisieserie) - Belgische televisieserie voor de jeugd (1961)
 Uilenspiegel (televisieserie) - Nederlandse televisieserie (1973)
 Tijl Uilenspiegel (stripreeks) - Belgische stripreeks van Willy Vandersteen
 Uilenspiegel (tijdschrift 1870-1916) - Nederlands satirisch weekblad tussen 1870 en 1916
 De Uilenspiegel (tijdschrift 1950-1964) - Nederlands satirisch weekblad tussen 1950 en 1964, uitgegeven door de Communistische Partij van Nederland
 Tijl Uilenspiegel (loge) - Belgische vrijmetselaarsloge
 Till Eulenspiegels lustige Streiche, Tijl Uilenspiegels schelmenstreken - symfonisch gedicht van Richard Strauss
 Uilenspiegel (patiëntenvereniging) - Belgische vereniging van psychiatrische patiënten
 Thijl (opera) - Nederlandstalige opera van Jan van Gilse
 Uilenspiegelclub - voormalige Nederlandse socialistische jeugdbeweging
 Radio Uylenspiegel - tweetalige Noord-Franse vrije radiozender